Валуйське — село в Україні, Луганська область
 Валуйське — озеро в Білорусі, Вітебська область